O Clube Israelita Brasileiro (CIB) é uma entidade que visa a reunir a comunidade judaica brasileira.

Com sede na cidade do Rio de Janeiro, foi fundado em 2 de novembro de 1921, com o intuito de atender os imigrantes judeus que fugiam da Europa, principalmente da Grécia e da Turquia.

Ligações externas 
Clube Israelita Brasileiro

CIB
Judaísmo no Brasil
Clubes sociais do Rio de Janeiro